Monsalve ist als Variante von González ein spanischer Familienname.

Namensträger 
 Darío de Jesús Monsalve Mejía (* 1948), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Cali
 David Monsalve (* 1988), kanadischer Fußballtorwart kolumbianischer Abstammung
 Héctor Monsalve (* 1934), kolumbianischer Radrennfahrer
 Jairo Jaramillo Monsalve (* 1940), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Barranquilla
 Jesús Emilio Jaramillo Monsalve (1916–1989), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Arauca, Seliger
 José Libardo Garcés Monsalve (* 1967), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Cúcuta
 Luis Albeiro Maldonado Monsalve (* 1958), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Mocoa-Sibundo
 Miguel Monsalve (* 2004), kolumbianischer Fußballspieler
 Nacho Monsalve (* 1994), spanischer Fußballspieler
 Yonathan Monsalve (* 1989), venezolanischer Straßenradrennfahrer

Einzelnachweise 

Familienname
Spanischer Personenname